Láska může znamenat:

láska – emoce
platonická láska
láska v křesťanství
volná láska

příjmení
 viz Láska (příjmení)

hudba
Láska (hudební skupina) – česká hudební skupina
Láska je láska (píseň) – píseň a videoklip Lucie Bílé
Láska je láska (muzikál) – český muzikál

literatura
Láska je poslední most – román J. M. Simmela z roku 1999
Láska za časů cholery – román Gabriela García Márqueze

televize
Láska je Láska – americký televizní seriál

film
Jiná láska – americký romantický film z roku 1999
Láska (film, 1973) – český film z roku 1973
Láska (film, 2012) – francouzsko-německo-rakouský film z roku 2012, režie: Michael Haneke
Láska a smrt – americký film z roku 1975
Láska je láska (film, 1998) – švédský film z roku 1998
Láska je láska (film, 2012) – český film z roku 2012
Láska nebeská – britsko-americký film z roku 2003
Láska a lidé – český film z roku 1937
Láska a tanec – americký film z roku 2009
Láska a jiné závislosti – americký film z roku 2010
Láska rohatá – český film z roku 2009
Láska z pasáže – český film z roku 1984
Láska za časů cholery (film) – americký film z roku 2007
Odpolední láska – americký film z roku 1957

Související články 
Láska je láska – rozcestník

Externí odkazy